En Pologne, Julianów peut désigner :

dans la voïvodie de Łódź
 Julianów, village du powiat de Kutno
 Julianów, village du powiat de Łowicz 
 Julianów, village du powiat d'Opoczno 
 Julianów, village du powiat de Rawa 
 Julianów, village du powiat de Tomaszów Mazowiecki 

dans la voïvodie de Lublin
 Julianów, village du powiat de Chełm
 Julianów, village du powiat de Ryki 

dans la voïvodie de Mazovie
 Julianów, village de la gmina de Belsk Duży
 Julianów, village de la gmina de Błędów 
 Julianów, village du powiat de Mińsk 
 Julianów, village de la gmina de Piaseczno 
 Julianów, village de la gmina de Góra Kalwaria 
 Julianów, village de la gmina de Tarczyn 
 Julianów, village du powiat de Zwoleń 

dans la voïvodie de Sainte-Croix
 Julianów, village du powiat de Kielce
 Julianów, village du powiat de Końskie 
 Julianów, village de la gmina de Ożarów 
 Julianów, village de la gmina de Tarłów 

dans la voïvodie de Silésie
 Julianów, village